Ligue de la jeunesse communiste de l'Allemagne ;
Ligue de la jeunesse communiste du Canada ;
Ligue de la jeunesse communiste chinoise ;
Ligue de la jeunesse communiste des États-Unis ;
Ligue de la jeunesse communiste du Royaume-Uni ;
Ligue de la jeunesse communiste de la Suède.

Voir aussi